«Тупик» (, буквальный перевод — «Палящее солнце, обжигающее сердце») — китайский кинофильм 2015 года режиссёра Цао Баопина по роману Сюй Игуа «Солнечное пятно». В ролях — Дэн Чао, Дуань Ихун, Го Тао и Ван Лодань. Премьера фильма состоялась 15 июня 2015 года на Шанхайском кинофестивале, где он получил несколько наград. В китайский прокат фильм вышел 27 августа 2017 года.

Сюжет 
Семь лет спустя после массового убийства офицер И Гучунь, недавно переведенный в отделение, начинает подозревать, что его коллега Синь Сяофэн глубоко связан с произошедшим преступлением.

В ролях

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы Китая 2015 года
Фильмы о полицейских